«The Company You Keep» puede referirse a:

Cine 
 The Company You Keep (2012), película dirigida por Robert Redford.

Música 
 The Company You Keep (2001), álbum de John Gorka.
 The Company You Keep (2009), álbum de Alison Brown.